Инсурецей () — місто в Румунії, у повіті Бреїла.
 Инсурецей () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Дідешть.
 Инсурецей () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Мотру.